Aqajaruarsua bezeichnet:
 Aqajaruarsua (Bucht, Kangeq), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Aqajaruarsua (Bucht, Nunatarsuaq), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Aqajaruarsua (Bucht, Nutaarmiut), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland